Руклада је насеље у Србији у општини Уб у Колубарском округу. Према попису из 2011. било је 317 становника. Руклада је родно место српског официра и четничког војводе Војислава Танкосића.

Демографија 
У насељу Руклада живи 293 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 40,8 година (40,2 код мушкараца и 41,5 код жена). У насељу има 108 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,44.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Убу
Насељена места у Колубарском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији